Blaylock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blaylock Mountain (Montgomery County, Arkansas)
 Blaylock Mountain (Polk County, Arkansas)
 Blaylock Mountain (Oklahoma)
 Blaylock Mountain (Tennessee)